Dendorfer ist der Familienname folgender Personen:

 Renate Dendorfer-Ditges (* 1937), deutsche Juristin und Mediatorin
 Jürgen Dendorfer (* 1971), deutscher Historiker